Джованни Орделаффи (; 1355, Форли —1399, Форли) — итальянский кондотьер, член династии Орделаффи.

Биография 
Родился в городе Форли, был племянником Синибальдо Орделаффи, в 1377 году ставшего синьором Форли. Являлся известным кондотьером.

В 1380 году на стороне Венеции принял участие в Войне Кьоджи.

Вместе с Остасио II да Полента командовал веронским войском в битве при Кастаньяро 11 марта 1387 года, где был побеждён и взят в плен падуанской армией под руководство Джона Хоквуда и сына синьора Падуи Франческо II да Каррара.

В 1399 году был отравлен синьором Форли и собственным двоюродным братом Пино II Орделаффи, которого пытался свергнуть для возвращения власти Синибальдо.

Семья 
В 1379 оду женился на Франческе да Корреджо, их дочь Екатерина (? — 1423) была синьорой Кастель-Болоньезе.

Примечания

Литература 
 G. Pecci, Gli Ordelaffi, Fratelli Lega Editori, Faenza, 1974.
 Claudio Rendina, I capitani di ventura, Newton Compton, Rome, 1994.
 Arbre généalogique de la famille Ordelaffi archive site : TheDarkAge

Родившиеся в 1355 году
Умершие в 1399 году
Родившиеся в Форли
Умершие в Форли
Орделаффи
Кондотьеры
Отравленные